Corsica est le nom de l'île de Corse en langue corse, en italien, en latin, en roumain, en anglais et en néerlandais. 

Ce nom peut aussi désigner :

Internet, communication et médias 
 .corsica, Puntu Corsica: l'extension internet pour les sites internet et adresses email des entreprises, collectivités, associations et particuliers corses.
 Corsica, un mensuel corse traitant de politique et de culture.

Géographie 
 Corsica, une ville du Dakota du Sud aux États-Unis ;
 Corsica, un borough  de la Pennsylvanie aux États-Unis.

Marque agroalimentaire 
 Corsica, une marque de fromage de brebis, appartenant à Lactalis.

Marque de cigarette 
 Corsica, une marque de cigarette que l'on ne peut trouver qu'en Corse.

Automobile 
 Carrosserie Corsica, une entreprise artisanale de Londres, d'entre-deux-guerres, de carrosserie automobile de luxe de prestige
 Chevrolet Corsica, modèle automobile

Musique 
 Corsica, une chanson écrite par Catherine Desage, composée par Christian Bruhn et interprétée par Mireille Mathieu (1972 ; Korsika en version allemande).
 Corsica, une chanson écrite et interprétée par Michel Sardou et composée par Michel Fugain (2000, de l'album Français). 
 Corsica, est une chanson de Petru Guelfucci, chanteur corse.

Cinéma 
 Corsica, un film de René Carrère sorti en 1923.
 Corsica, un film de Pasquale Squitieri sorti en 1991.

Notes et références